La Kypello Kyprou 2010-2011 fu la 69ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Omonia Nicosia, che così conquistò il suo tredicesimo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 28 (solo quelle di prima e seconda divisione: le altre disputarono un'altra Coppa), divise in un tabellone di cinque turni: sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale; APOEL, Aris, AEL e Apollon Limassol erano qualificate di diritto agli ottavi in quanto semifinaliste dell'edizione precedente. Tutti i turni, ad eccezione della finale, furono giocate in gare di andata e ritorno. La finale fu giocata il 18 maggio 2011 al Neo GSZ Stadium di Larnaca.

Risultati

Sedicesimi di finale

Tabellone degli ottavi

Finale
Come in ogni edizione della Coppa di Cipro la finale fu giocata in gara unica: quest'anno il palcoscenico scelto fu quello del Neo GSZ Stadium di Larnaca; per il secondo anno consecutivo a dirigere la gara fu un arbitro non appartenente alla Federazione cipriota, bensì ad uno svizzero, Massimo Busacca.

Voci correlate
 A' Katīgoria 2010-2011
 Seconda Divisione 2010-2011 (Cipro)

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010-11